K63 ou K.63 peut faire référence à :
 Autres maladies de l'intestin, d'après la classification internationale des maladies ;
 Cassation no 1 en sol majeur « Final-musik » pour orchestre (K.63), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 63, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres